Happy Christmas — седьмой студийный альбом американской певицы Джессики Симпсон, выпущенный 22 ноября 2010 года на лейбле Primary Wave, с которым она начала сотрудничать после окончания контракта с Epic Records. Альбом является вторым рождественским сборником Симпсон после альбома ReJoyce: The Christmas Album. В него вошли как кавер-версии известных рождественских песен, так и песни, написанные самой Симпсон. Продюсерами альбома стали Кук Харрелл, The-Dream, Аарон Пирс и Трики Стюарт.

Появление в чартах 
За первую неделю было продано 10 153 копии альбома, благодаря чему, он дебютировал на 123-м месте в Billboard 200, став в итоге самым низким максимальным результатом Симпсон. Альбом также дебютировал на 9-м месте в Independent Albums и на 33-м в рождественском чарте Top Holiday Albums. В США продано 110 000 копий альбома, а в мире, на июнь 2012 года, — 500 000 копий.

Синглы 
Песня «My Only Wish», написанная самой Симпсон в соавторстве с Аароном Пирсом и Трики Стюартом, была выпущена в качестве промосингла, доступного только для скачивания. Его премьера состоялась на радио и на официальном сайте певицы. Синглу удалось войти в Топ-50 самых скачиваемых рождественских песен на iTunes в США.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джессики Симпсон

Рождественские альбомы США
Рождественские поп-альбомы
Рождественские альбомы 2010 года
Альбомы Джессики Симпсон
Альбомы, спродюсированные Трики Стюартом